Методій або Мефодій ( (озн.: той, хто любить порядок)) — українське чоловіче ім'я, грецького походження. Поширене в православному світі.

Відомі носії 
Святі:

 Святий Методій Солунський — слов'янський просвітитель та проповідник християнства, творець слов'янської азбуки.
 Святий Методій Патарський (Мефодій Патарський) — ранньо-християнський мученик, єпископ м. Патара в Лікії.
 Святий Методій Почаївський — преподобний, засновник Почаївського монастиря (1220 р.)

Церковні діячі:

 Методій Антракітес — грецький теолог, науковець, священик, діяч Новогрецького Просвітництва, директор Школи Маруціос в Яніні.
 Мефодій (Кудряков) — предстоятель Української автокефальної православної церкви.
 Мефодій (Мензак) — український православний діяч, архієрей РПЦ.
 Мефодій (Нємцов) — російський, казахстанський, китайський православний діяч українського походження (уродженець міста Ровеньки Луганської області), архієрей РПЦ, митрополит Пермський і Кунгурський.
 Мефодій (Петровцій) — спочилий єпископ Хустський і Виноградівський УПЦ (МП).
 Методій Раковецький — єпископ греко-католицької Мукачівської єпархії (1687–1689)
 Мефодій (Срібняк) — архієпископ Сумський та Охтирський УПЦ КП.
 Методій (Филимонович) — протопоп Ніжинський, згодом православний єпископ, місцеблюститель Київської митрополії.

Дивись також 
 Метод (від  — «шлях крізь»)

Посилання 

Українські імена
Чоловічі імена